Ге́нри Ги́лман (; 9 мая 1893, Бостон, США — 7 ноября 1986, Эймс, Стори, Айова) — американский химик. Один из основоположников металлоорганической химии и создатель реактива Гилмана.

Ранние годы и образование (1893-1918) 
Генри Гилман родился в Бостоне, штат Массачусетс, в семье портного третьим ребёнком, всего в семье было 8 детей. Окончил школу в Бостоне, затем поступил в Гарвард; в 1915 году окончил университет с отличием и получил степень бакалавра наук. На последнем году обучения проводил совместные исследования с Роджером Адамсом. Совместно с ним получал различные эфиры замещённых фенолятов уксусной кислоты. Отмечают, что он крайне усердно проводил исследования и описывал процесс как «истинное удовольствие», нередко задерживался в лаборатории до полуночи, что способствовало формированию у него любви к научной деятельности. В результате руководитель департамента химии Гарварда Элмер Колер пригласил Генри Гилмана продолжить обучение, в 1917 году он получил степень доктора искусств, а в следующем году степень PhD.
Во время учёбы в аспирантуры, будучи получателем стипендии Шелдона, Генри Гилман путешествовал в Европе, где он посетил Университет Цюриха, Оксфорд, познакомился с Марией Кюри в Сорбонне, а также с Виктором Гриньяром, чьим успехом в области получения реактива Гриньяра Гилман был вдохновлён. Когда у него появилась возможность вести независимую научную работу, Гилман начал изучение металлоорганических соединений.

Научные исследования 
После получения степени PhD Генри Гилман работал со званием доцента в Иллинойсском университете, куда его пригласил Роджер Адамс. В 1919 году он отправился работать в Университет штата Айова и уже в 30 лет получил звание профессора. В 1927 году, работая в университете штата Айова, Генри Гилман познакомился с Рут Шоу, которая в то время была студенткой пятого курса, в 1929 году она стала его женой.
Отмечают, что он возлагал большие надежды на своих аспирантов, нередко требовал от них в два раза больше материала, чем обычно было достаточным для защиты диссертации, поэтому довольно часто они работали до поздней ночи без выходных. Он регулярно посещал исследовательскую лабораторию с целью обсудить со всеми студентами работу и результаты с момента последней встречи, часто отправлялся в рабочие командировки, при этом он не предупреждал студентов, когда он вернётся, чтобы избежать прогулов. Иногда он практиковал следующий вид работы: без объяснения центральной идеи он давал ряд подготовительных заданий, после выполнения которых аспиранты или студенты должны были сформировать общую идею и предложить ряд дополнительных экспериментов для её достижения.
Будучи профессором, он консультировал крупные компании такие как Quaker Oats Company и DuPont. Достигнув пенсионного возраста, который в то время был 70 годами, он решил не уходить на пенсию и продолжил свою научную деятельность, которая в результате продлилась до 1970 года, когда ему исполнилось 82 года.
Во время второй мировой войны принимал активное участие в Манхэттенском проекте, целью которого была разработка атомного оружия. Там он занимался получением летучих производных урана, связанных с алкоксидными группами.

Болезнь и последующая научная деятельность (1947-1986) 
В 1947 году из-за глаукомы и отслоения сетчатки он ослеп на один глаз, а также значительно снизилась способность видеть вторым глазом, в результате он был вынужден во многом полагаться на своих учеников и жену как на глаза; они читали ему вслух и записывали его мысли. Его жена была практически всегда рядом с ним, чтобы вести его в незнакомые места и описывать окружающую обстановку. Важно, что несмотря на проблемы со зрением, он продолжал активную научную работу. В 1973 году в знак заслуг перед ним один из корпусов университета был переименован в Henry Gilman Hall.
В конце своей жизни Гилман страдал от проблем с сердцем, в возрасте 88 лет ему поставили кардиостимулятор. В возрасте 93 лет он умер в городе Эймсе, штате Айова, менее через два месяца за ним последовала его жена, а вскоре и их дочь Джейн. У них остались сын и четыре внука.
За всю свою жизнь Генри Гилман написал 1020 научных работ, большую часть после того, как он ослеп на один глаз в 1947 году. В 1936 году он создал the Journal of Organic Chemistry. В 1938 году опубликовал учебник «Organic Chemistry: An Advanced Treatise», первый крупный учебник по органической химии, каждая из глав которой была подготовлена специалистами в своей области.

Награды 
 Избран в Национальную академию наук, 1945 г.
 Премия штата Айова Американского химического общества, 1951 г.
 Почетный член Британского химического общества, 1961 г.
 Первая премия Американского химического общества имени Фредерика Стэнли Киппинга в области кремнийорганической химии, 1962 г.
 Стипендия Академии наук Айовы, 1975 г.
 Медаль Пристли Американского химического общества, 1977 г.
 Медаль губернатора Айовы за науку, 1982 г.
Имеет множество государственных, национальных и международных премий и наград. В 1962 году Гилман стал заслуженным профессором ISU. Химический корпус Университета штата Айова был переименован в Гилман-холл в 1974 году. В честь него в 1987 году был основан Фонд стипендий Гилмана.

Примечания

Ссылки 
 National Academy of Sciences Biography of Henry Gilman

Литература 

 National Academy of Sciences Biography of Henry Gilman
 Iowa State University Visions, Fall 2006
 John McMurry, Organic Chemistry, 6th edition (Brooks/Cole-Thomson, 2004, ISBN 0-534-42003-6)
 Eaborn, C. (1990). Biographical Memoirs: Gilman. Biographical Memoirs of Professor Henry Gilman . England.

Персоналии по алфавиту